Gic steht für:

 Gic, Gemeinde im Kreis Pápa, Komitat Veszprém, Ungarn 

GIC steht für:

 Boigu Island Airport (IATA-Code), australischer Flughafen
 General Insurance Corporation of India, Versicherungsunternehmen aus Indien
 generalized impedance converter, englisch für einen allgemeinen Impedanzkonverter, siehe Impedanzkonverter#Arten
 geomagnetically induced current, englisch für Geomagnetisch induzierter Strom, eine Auswirkung des Magnetischen Sturms
 German-Inline-Cup, eine Inline-Speedskating-Wettkampfserie
 glass ionomer cement, englisch für Glasionomerzement (GIZ)
 Government of Singapore Investment Corporation, Verwalter von singapurischen Staatsfonds

Abkürzung